Comber ist ein Name. Er bezeichnet:

 Comber, Stadt in Nordirland
 Comber Abbey, frühere Zisterziensermönchsabtei in Comber

Comber ist der Name folgender Personen:

 Harold Frederick Comber (1897–1969), britischer Botaniker und Züchter
 Lillian Comber (Lillian Beckwith; 1916–2004), britische Schriftstellerin
 Thomas James Comber (1852–1887), englischer Missionar und Afrikaforscher